Le terme gumshoe  désigne littéralement des chaussures à semelle de crêpe. En anglais, il est utilisé pour désigner un détective privé.

Ce terme peut également désigner :
 Gumshoe, un film anglais de Stephen Frears (1971) ;
 Gumshoe, un système de jeu de rôle créé par  ;
 Gumshoe, un jeu vidéo sorti sur NES (1986).